Readmisja – pojęcie z dziedziny medycyny
 Readmisja – pojęcie z dziedziny prawa